«Nel sole» (в переводе с итальянского языка — На солнце) — итальянский музыкальный фильм 1967 года режиссера Альдо Гримальди.

История 
Название для фильма взято с хита Аль Бано с тем же именем.

На съёмках этого фильма познакомились Ромина Пауэр и Альбано, ставшие впоследствии мужем и женой и выступавшие как эстрадный дуэт.

Чтобы подчеркнуть драматизм ситуации когда Лорена обнаруживает, что Карло небогат, а работает официантом, автор музыки к фильму использует тревожный мотив из саундтрека к фильму 1965 года «Досье „Ипкресс“» композитора Джона Барри.

Сюжет 

Карло и Лорена — двое влюбленных друг в друга старшеклассников.

Карло — из бедной семьи, вынужден подрабатывать официантом, ему помогают его друзья Франко и Чиччо — водитель и дворецкий прекрасной девушки Иваны.

В ролях 
 Аль Бано — Карло Каррера
 Ромина Пауэр — Лорена Вивальди
 Линда Кристиан — Лаура Вивальди
 Франко Франки — Франко Спарапаоли
 Чиччо Инграссия — Чиччо
 Карло Джордана — Джорджо Кастелли
 Элен Шанель — Ивана Ваннуччи
 Антонелла Стени — учитель истории искусств
 Нино Таранто — профессор физики
 Мирелла Памфили — Аттилия
 Энрико Монтесано — Франческо Алессандрони
 Лоретта Годжи — Кантини
 Энцо Маджо — Джакомо
 Винченцо Крочитти — студент

Литература 
 Roberto Poppi, Mario Pecorari. Dizionario del cinema italiano. I film. Gremese Editore, 2007. ISBN 8884405033.
 Marco Giusti (1999). Dizionario dei film italiani stracult. Sperling & Kupfer. ISBN 8820029197.

Примечания

Ссылки 
 film.ru

Фильмы Италии 1967 года
Фильмы по сценариям Джованни Гримальди